Hannovera Göttingen steht für folgende Studentenverbindungen in Göttingen:

 Burschenschaft Hannovera Göttingen, verbandsfreie Burschenschaft
 Corps Hannovera Göttingen, Corps im Kösener Senioren-Convents-Verband